Бирючек — село в Камызякском районе Астраханской области. Входит в состав Семибугоринского сельсовета. Население  человек (), 97 % из них — казахи (2002) .

История 
 Село Бирючек славится своей многовековой историей. Основана в 1621году. Населяли село Казахские Батыры(войны казахских степей)Из покон веков село Бирючек держало в страхе всю Астраханскую область.В селе основным занятием было рыболовство,охота, скотоводство,земледелие. Почти а каждом доме на стенах висели шкуры диких животных. Начиная с 3 летнего возраста у каждого ребенка мужского пола был жеребёнок и в последующем он жил с ним почти всю его жизнь. Женщины села не ограничивались в правах, но из за уважения к своим мужьям и к остальным лицам мужского пола вели себя достойно. Село Бирючек считала себя одной большой семьёй.
А название свое оно получила из-за волка одиночки(бирюк)так как поселившись в это село было много Бирюков. По моему мнению, это село Камызякского района считается самым лучшим селом в области.

География 
Бирючек расположен в пределах Прикаспийской низменности в южной части Астраханской области, в дельте реки Волги и находится на левом берегу реки Чёрная.

Абсолютная высота 25 метров ниже уровня моря.

Уличная сеть
состоит из пяти географических объектов: ул. Гагарина, ул. Джабаева (в честь Джамбула Джабаева, казахского советского поэта-акына, лауреата Сталинской премии второй степени), ул. Молодежная, ул. Набережная, ул. Степная.

Климат
умеренный, резко континентальный, характеризуется высокими температурами летом и низкими — зимой, малым количеством осадков, а также большими годовыми и летними суточными амплитудами температуры воздуха.

Население 

 Национальный и гендерный состав
По данным Всероссийской переписи в 2010 году, численность населения составляла 552 человек (284 мужчины и 268 женщин, 51,4 и 48,6 %% соответственно).

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения казахи составляли 97 % от общей численности населения в 633 жителей.

Инфраструктура 
МБОУ Бирючковская средняя образовательная школа

Основной род занятий — сельское хозяйство, рыбоводство.

Транспорт 
Региональная автодорога «Подъезд к с. Бирючек от автодороги Камызяк -
Тузуклей» (идентификационный номер 12 ОП РЗ 12Н 089).

Просёлочные дороги. Водный транспорт.

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации сельсовета 

Населённые пункты Камызякского района